Delbard peut désigner :

 Georges Delbard (1906-1999], pépiniériste, horticulteur et rosiériste français, fondateur de la société Delbard;
 les sociétés Delbard, dans le domaine des plantes (pépiniériste, jardineries, etc.) issues de l'entreprise de fondée par Georges Delbard; 
 un patronyme issu de Delabarre.